Ленинский — посёлок в западной части Первомайского района Оренбургской области. Административный центр Ленинского сельсовета.

География 
Посёлок расположен на берегу реки Грязнушка, которая впадает в двух километрах от посёлка в речку Солянку, а последняя, в свою очередь, в реку Чаган.

Посёлок находится на расстоянии 30 км от районного центра пос. Первомайский и 300 км от областного центра города Оренбурга.

История 
Впервые о поселении упоминается в середине XVIII века, тогда оно носило название «Грязной Умет», а также «Соляной» из-за наличия большого количества солончаков в окрестностях посёлка. Обозначен на карте 1755 года как «зимовье Соленое», стоял на тракте Самара — Уральск. В 1755 году картографом И. Красильниковым и известным исследователем Оренбургского края П. И. Рычковым составлена первая топографическая карта здешних мест. На ней по Чагану обозначены четыре поселения: современные села и посёлки Красное, Озерное, Ленинский, Соболево.

В «Справочной книжке Уральской области на 1903 год» сегодняшний Ленинский записан как «посёлок Грязной». В нём располагалось поселковое управление, куда входили также посёлки Зайкин, Пономарёв, Чаганский (Ляшев) и Балабанский (Самаркин). Поселковым атаманом в 1910 году служил отставной подъесаул Еремей Щурихин. К этому времени в Грязном действовала и своя, Ильинская, церковь.

В посёлке работала и войсковая народная четырёхклассная школа, где преподавал местный казак И. И. Арыков. Содержалась она на войсковой капитал.

В 1930 году посёлок стал центром совхоза «Ленинский», здесь действовал также колхоз «Красная нива».
. Коллектив художественной самодеятельности хозяйства в 1965 году выступал на Кремлёвской сцене на заключительном концерте первого Всероссийского смотра сельской художественной самодеятельности.

В 1966 г. указом Президиума Верховного Совета РСФСР посёлок Грязной переименован в посёлок Ленинский.

Население

Экономика 
На территории муниципального образования «Ленинский сельский совет» работают следующие предприятия по производству животноводческой и растениеводческой продукции: ООО «Сырт» , КФХ «Фазуллин», КФХ «Сисенев», КФХ «Жангалиев», ССПК «Ляшево».

Также на территории п. Ленинский расположено Зайкинское нефтегазоконденсатное месторождение.

Образование 

В посёлке действует 1 средняя общеобразовательная школа, 1 детский сад.

Достопримечательности 
К Северо-востоку в 5 километрах от посёлка находится роща и два родника. Здесь есть также пруд. Все вместе носит название «Колодезный лес» — популярное место отдыха сельчан.

Примечания 

Населённые пункты Первомайского района (Оренбургская область)